Sågryggar (Graptemys) är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av Louis Agassiz 1857. Släktet ingår i familjen kärrsköldpaddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärrsköldpaddor
Graptemys